«Ню́рнберг» () — немецкий футбольный клуб из одноимённого города. Основан 4 мая 1900 года группой восемнадцатилетних подростков, собравшихся в местном пабе, чтобы выбрать, во что играть, — в регби или в новую «английскую» игру, набиравшую популярность. В клубе также существуют команды по гандболу, хоккею, боксу, лыжным гонкам, шахматам, плаванию, теннису.

Команда проводит свои матчи на «Макс-Морлок-Штадион», вмещающем 50 000 зрителей. Стадион принимал соревнования в рамках ХХ летних Олимпийских игр. Наиболее крупными футбольными соревнованиями последних лет являются матчи Кубка конфедераций 2005 года и чемпионата мира 2006 года.

История 

Первые значительные успехи «Нюрнберга» пришлись на начало XX века. Первый чемпионский титул клуб добыл в 1920 году. До образования Бундеслиги в 1963 году «Нюрнберг» завоевал 11 титулов регионального и 8 титулов всегерманского чемпиона. Значительные успехи пришлись на 1960-е годы: в сезоне 1961/62 клуб завоёвывает Кубок ФРГ, а в сезоне 1967/68 становится победителем Бундеслиги. Единственным крупным успехом с тех пор стал завоёванный в 2007 году Кубок Германии.

12 февраля 2019 года клуб уволил главного тренера команды Михаэля Келльнера. На момент увольнения «Нюрнберг» занимал последнее место в турнирной таблице бундеслиги. Исполнять обязанности главного тренера команды назначен бывший игрок клуба Марек Минтал.

По итогам сезона 2019/20 Второй Бундеслиги клуб занял 16 место и сохранил прописку во втором дивизионе по итогам двух стыковых матчей с «Ингольштадтом 04». Спасительный гол на выезде «Нюрнберг» забил на последних секундах ответного матча, который закончился со счётом 1:3 (3:3 по сумме двух матчей).

Достижения

Национальные 
 Чемпион Германии
 Чемпион (9): 1920, 1921, 1924, 1925, 1927, 1936, 1948, 1961, 1967/68
 Вице-чемпион (4): 1922, 1934, 1937, 1962
 Кубок Германии
 Обладатель (4) 1935, 1939, 1962, 2007
 Финалист (2): 1940, 1982

Региональные 
 Чемпион Южной Германии (7): 1916, 1918, 1920, 1921, 1924, 1927, 1929
 Обладатель Кубка южной Германии (2): 1919, 1924
 Чемпион Оберлиги Юг (6): 1947, 1948, 1951, 1957, 1961, 1962
 Чемпион Баварии: 1907

Международные 
 Кубок Интертото
 Обладатель: 1968

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Германии